Sentfores (Sant Martí de Tous), nucli de població a Sant Martí de Tous (Osona)
 Sentfores (Tavertet), masia a Tavertet (Osona)  
 Sentfores (Vic), nucli al municipi de Vic (Osona), i antic municipi amb capital a la Guixa

 Castell de Sentfores, antic castell prop de Vic, destruït al segle XV
 Mare de Déu de Sentforesedifici religiós del municipi de Sant Martí de Tous comarca de l'(Anoia)